Ложнево — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на восточной границе города Пскова, к югу от деревни Горнево недалеко от железной дороги Псков — Дно.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района